Die Saison 2015/16 der Oberliga Nordost war die 25. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordost und die achte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie begann am 14. August 2015 in der Staffel Nord mit dem Spiel zwischen dem SV Victoria Seelow und Hertha Zehlendorf und in der Staffel Süd mit dem Spiel zwischen dem FSV Barleben und Inter Leipzig und endete am 12. Juni 2016.

Teilnehmer 
An der Spielzeit 2015/16 werden insgesamt 32 Vereine, verteilt auf zwei Staffeln (Nord und Süd), teilnehmen. Die genaue Staffeleinteilung wurde durch den NOFV am 12. Juni 2015 vorgenommen. Folgende Vereine haben sich sportlich qualifiziert:

 der Absteiger aus der Regionalliga Nordost 2014/15: VFC Plauen
 der Verlierer der Aufstiegsspiele zwischen den Drittplatzierten der Staffel Nord und der Staffel Süd der Oberliga Nordost 2014/15: SSV Markranstädt
 die verbleibenden Mannschaften aus der Staffel Nord der Oberliga Nordost 2014/15: SV Altlüdersdorf, BSV Hürtürkel, Brandenburger SC Süd 05, FSV Union Fürstenwalde, SV Lichtenberg 47, Malchower SV, 1. FC Neubrandenburg 04, Hansa Rostock II, SV Germania 90 Schöneiche, FC Strausberg, Hertha Zehlendorf
 die verbleibenden Mannschaften aus der Staffel Süd der Oberliga Nordost 2014/15: TV Askania Bernburg, Energie Cottbus II, FC Eisenach, FC Rot-Weiß Erfurt II, VfL Halle 1896, FC Carl Zeiss Jena II, SV Schott Jena, 1. FC Lokomotive Leipzig, FC Einheit Rudolstadt, SG Union Sandersdorf
 die Aufsteiger aus den höchsten Spielklassen der Landesverbände 2014/15: Tennis Borussia Berlin, CFC Hertha 06 (beide Berlin-Liga), 1. FC Frankfurt, SV Victoria Seelow (beide Brandenburg-Liga), FC Anker Wismar (Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern), Bischofswerdaer FV 08, Inter Leipzig (beide Sachsenliga), FSV Barleben (Verbandsliga Sachsen-Anhalt), BSG Wismut Gera (Thüringenliga)

CFC Hertha 06, Victoria Seelow und Inter Leipzig profitierten hierbei von diversen Rückzügen und Abmeldungen am Ende der letzten Saison; laut Reglement rückten in diesem Fall aus den mitgliederstärksten Landesverbänden weitere Aufsteiger nach, bis die Sollstärke von 16 Mannschaften je Staffel erreicht wurde.

Auf- und Abstiegsregelung 
Die Meister der beiden Oberligastaffeln sind zum Aufstieg in die Regionalliga Nordost berechtigt.

Da aus der Thüringenliga für die Oberliga 2016/17 kein Verein gemeldet hat, verringert sich gemäß einer vom NOFV beschlossenen Ergänzung der Auf- und Abstiegsregelung die Anzahl der Absteiger am Ende dieser Saison. Durch den Aufstieg des FSV Zwickau in die 3. Liga 2016/17 und den dadurch bedingten Verbleib des FSV 63 Luckenwalde in der Regionalliga verlassen fünf Mannschaften die Spielklasse in Richtung der Landesverbände.

Staffel Nord 

Am Ende der Saison 2014/15 schafften der FSV Optik Rathenow und der FC Schönberg 95 den direkten Aufstieg in die Regionalliga Nordost, der FSV 63 Luckenwalde setzte sich in den Aufstiegsspielen der Drittplatzierten gegen den Südvertreter SSV Markranstädt durch. Während Rathenow nach nur einem Jahr in die Regionalliga zurückkehrt, werden Schönberg und Luckenwalde zum ersten Mal in dieser Spielklasse antreten.

Der SV Waren 09 und der FC Pommern Greifswald zogen sich freiwillig aus der Oberliga zurück. Während Waren es aus finanziellen Gründen vorzog, in der Saison 2015/16 nur noch in der achten Liga zu spielen (Landesklasse Mecklenburg-Vorpommern), fusionierte Pommern Greifswald mit dem Greifswalder SV 04 zum neuen Verein Greifswalder FC, der in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern antritt.

Aus den Landesverbänden wurden fünf der neun Aufsteiger der Staffel Nord zugeteilt. Aus der Berlin-Liga kehrte Tennis Borussia Berlin nach vier Jahren in die Oberliga Nordost zurück, der zweite Aufsteiger CFC Hertha 06 hingegen, wie TeBe ebenfalls in Charlottenburg ansässig, spielte bis dahin noch nie in einer überregionalen Spielklasse. Nach zwei Jahren in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern startet der FC Anker Wismar einen erneuten Anlauf in der Oberliga. Eine etwas längere Durststrecke hatte der Meister der Brandenburg-Liga 1. FC Frankfurt hinter sich; dessen Vorgängerverein Frankfurter FC Viktoria, einst in der DDR-Oberliga unter dem Namen FC Vorwärts Frankfurt bekannt, war zuletzt in der Saison 2003/04 in der Liga vertreten. Brandenburg-Vizemeister SV Victoria Seelow hingegen feiert ebenso wie CFC Hertha seine überregionale Premiere.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Staffel Süd 

Im Vorjahr, 2014/15, schafften RB Leipzig II und der FC Oberlausitz Neugersdorf ihren jeweils ersten Aufstieg in die Regionalliga, dabei gelang der Zweiten Mannschaft von RB Leipzig der direkte Durchmarsch aus der Sachsenliga. Die zweiten Mannschaften vom FC Erzgebirge Aue, Chemnitzer FC und Dynamo Dresden wurden am Ende der Vorsaison aufgelöst. Es gab keinen sportlichen Absteiger aus der Liga.

Aus der Regionalliga Nordost kam der VFC Plauen hinzu. Der Abstieg des Vereins aus dem Vogtland stand hierbei bedingt durch einen Insolvenzantrag in der Winterpause schon einige Zeit vor Saisonende fest. Umgekehrt schafften vier Vereine den Aufstieg aus den Landesverbänden. Sachsenliga-Meister Bischofswerdaer FV kehrt hierbei zum ersten Mal seit der Saison 2000/01 in die Oberliga zurück. In Gera hatte 1999/2000 der 1. SV Gera, einer der Vorgänger des Thüringenliga-Aufsteigers BSG Wismut, seine bislang letzte Oberliga-Spielzeit abgeschlossen. Die übrigen zwei Vereine, Sachsen-Vizemeister Inter Leipzig und der FSV Barleben, Titelträger der Verbandsliga Sachsen-Anhalt, geben dagegen ihr Oberliga-Debüt.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Einzelnachweise 

2015
Oberliga Nordost 2015/16